Die American League Division Series 2017 (ALDS) im Baseball findet zwischen dem 5. und dem 11. Oktober 2017 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2017. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2017 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauten:

 (1) Cleveland Indians (Central Division Champion, 102–60) gegen New York Yankees (Wild Card Gewinner, 91-71)
 (2) Houston Astros (West Division Champion, 101–61) gegen (3) Boston Red Sox (East Division Champion, 93–69)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2017, ALWC 2017, NLWC 2017, NLDS 2017, ALCS 2017, NLCS 2017, World Series 2017

Die Postseason 2017 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Cleveland Indians gegen New York Yankees

Houston Astros gegen Boston Red Sox

Cleveland Indians gegen New York Yankees

Spiel 1 
5. Oktober 2017, 19:38 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 2 
6. Oktober 2017, 17:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 3 
8. Oktober 2017, 19:38 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 4 
9. Oktober 2017, 19:08 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 5 
11. Oktober 2017, 20:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Houston Astros gegen Boston Red Sox

Spiel 1 
5. Oktober 2017, 15:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
6. Oktober 2017, 13:05 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
8. Oktober 2017, 14:38 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 4 
9. Oktober 2017, 13:08 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Boston Red Sox
Cleveland Guardians
Houston Astros
New York Yankees
Sportveranstaltung in Cleveland
Sportveranstaltung in der Bronx
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Boston